Geometrische Summe steht für:
 Geometrische Reihe, Summe der ersten Glieder einer geometrischen Folge
 Pythagoreische Addition, Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate mehrerer Größen